Tarkondimotos ist der Name

 des Königs der Amaner Tarkondimotos I.
 des Königs der Amaner Tarkondimotos II.